Calzón de cuco puede referirse a:

el nombre común de la planta Digitalis purpurea; o
el nombre común de la planta Silene vulgaris.